Plaatsen
Koningsbergen, Preußen (Nederlands: Koningsbergen), een stad in het vroegere Pruisen, thans Kaliningrad in Rusland
Chojna, Königsberg in der Neumark, een stad in Pruisen, thans Chojna in Polen
Königsberg in Bayern (voorheen Königsberg in Franken), een stad in Beieren
Kynšperk nad Ohří, Königsberg an der Eger, een stad in Bohemen, thans Kynšperk nad Ohří in Tsjechië
Königsberg in Schlesien, een stad in Silezië, thans Klimkovice in Tsjechië
Nová Baňa, vroeger Königsberg, een stad in Hongarije (Hongaars: Újbánya), thans Nová Baňa in Slowakije
Königsberg (Göstling an der Ybbs), een plaats in de gemeente Göstling an der Ybbs in Oostenrijk
Königsberg (Hessen), een plaats in de gemeente Biebertal in de Duitse deelstaat Hessen

Bergen
Königsberg (Harz), een berg in de Harz
Königsberg (Nordpfälzer Bergland), een berg in het Nordpfälzer Bergland

Overige
 Königsberg (kruiser), een kruiser van de Duitse marine, gebouwd 1926-1927, operationeel 1929-1940